Мисс Мира 1984 () — 34-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 15 ноября 1984 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 72 девушки. Победила Астрид Каролина Эррера, представлявшая Венесуэлу.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ 15

 1. Австралия
 2. Австрия
 3. Бразилия
 4. Канада
 5. Колумбия

 6. Финляндия
 7. Голландия
 8. Исландия
 9. Ирландия
 10. Израиль

 11. Кения
 12. Швейцария
 13. Великобритания
 14. Соединенные Штаты
 15. Венесуэла

Топ 7
 1. Ирландия
 2. Австралия
 3. Канада
 4. Бразилия
 5. Великобритания
 6. Венесуэла
 7. Соединенные Штаты

Участницы

Заметки

Вернулись 
 Кения последний раз участвовали в 1968 году.
 Нигерия последний раз участвовали в 1979 году.
 Шри-Ланка и Таити последний раз участвовали в 1982 году.

Отказались 
 Turkey did not attend the Miss World because of issues with franchise-holding both in national and in international pageants.
 Indonesia did not attend the Miss World because the Government banned Indonesian girls to compete such as Beauty Pageants.

Другие заметки

См. также 
 Мисс Вселенная 1984
 Мисс Интернешнл 1984

Ссылки 
 Мисс Мира 1984

Мисс мира
События 15 ноября
Ноябрь 1984 года
1984 год в Лондоне‎